Това е списък на кметовете на град Враца от Освобождението на България до днес.

Кметове на Враца 

 
Враца